Glomerula är ett släkte av ringmaskar. Glomerula ingår i familjen Sabellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Havsborstmaskar
Glomerula